Fatality – personaggio DC Comics
Fatality – mossa del videogioco Mortal Kombat